Gierman Prokopjew (ros. Герман Прокопьев; ur. ?) – ukraiński separatysta, aktualny (od 2014) Naczelny Dowódca Ludowej Milicji nieuznawanej międzynarodowo Ługańskiej Republiki Ludowej.

Niewiele wiadomo o jego przeszłości i życiu przed wybuchem walk o Donbas. W kwietniu 2014 roku objęty sankcjami zakazującymi mu wjazdu na teren Unii Europejskiej, w marcu 2014 objęty również zakazem wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych.

Przypisy 

Politycy Ługańskiej Republiki Ludowej
Urodzeni w XX wieku